Turośl, gmina rurale du powiat de Kolno, Podlachie, dans le nord-est de la Pologne ;
 Turośl, village de la gmina rurale de Turośl ;
 , village de la gmina de Pisz, Varmie-Mazurie, dans le nord de la Pologne.